Mecisteu, na mitologia grega, foi um guerreiro de Argos e participou da expedição dos Sete contra Tebas.

Talau e Lisímaca, seus pais, tiveram vários filhos, Adrasto, Partenopeu, Pronax, Mecisteu, Aristômaco e Erifila, que se casou com Anfiarau. Talau era filho de Pero e Bias,  Lisímaca era filha de Abas, e Abas era filho de Melampo, irmão de Bias.

Em uma das listas apresentadas por Pseudo-Apolodoro, Mecisteu é um dos sete chefes dos argivos que lutaram contra Tebas.

Ele foi o pai de Euríalo, que foi argonauta  e lutou na Guerra de Troia.

Árvore genealógica 
Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega
Sete contra Tebas